Scotland the Brave é um dos hinos não-oficiais da Escócia junto com Scots Wha Hae e Flower of Scotland. Geralmente é executada como uma marcha binária 4/4.

A melodia data à época de Roberto I da Escócia, apesar da letra hoje conhecida ter sido criada apenas recentemente, pelo jornalista Cliff Hanley, durante a década de 1950, inicialmente para uma música de gaita-de-fole ainda mais antiga.

Tradicionalmente, Scotland the Brave é sempre tocada pela gaita das Highlands, geralmente seguida de mais um strathspey e um reel, compondo-se assim um medley. Ela também é conhecida como My Bonnie Lassie, com uma letra própria, apesar da melodia ser exatamente a mesma.

É considerada o hino oficial do regimento canadense The British Columbia Dragoons.

Existe um anacronismo significante no filme Shackleton, de Kenneth Branagh, onde alguns dos personagens cantam essa música.

Letra

Hinos da Escócia
Regimento Real da Escócia